Konga ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Konga (* 1958), sambischer Minister
 Konstantin Konga (* 1991), deutscher Basketballspieler
 Pauline Konga (* 1970), kenianische Langstreckenläuferin

Konga ist der Name folgender Ortschaften:
 Konga (Äthiopien)
 Konga (Schweden)

Konga bezeichnet außerdem:
 eine indonesische Insel bei Flores, siehe Konga (Insel)
 ein Musikinstrument, siehe Conga (Trommel)
 ein Fahrgeschäft, siehe Konga (Fahrgeschäft)
 einen britischen Spielfilm, siehe Konga (Film) aus dem Jahre 1961

Siehe auch:
 Conga